Buck Rogers – personaggio di fumetti e opere derivate
 Buck Rogers – serial cinematografico del 1939
 Buck Rogers – serie televisiva del 1950
 Buck Rogers – serie televisiva del 1979
 Buck Rogers: Planet of Zoom – videogioco del 1982 per molti sistemi
 Buck Rogers: Countdown to Doomsday – videogioco del 1990 per Amiga, Commodore 64, DOS
 Buck Rogers: Matrix Cubed – videogioco del 1992 per DOS

Pagine correlate
Buck Rogers in the 25th Century